Perucricus är ett släkte av mångfotingar. Perucricus ingår i familjen Rhinocricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Perucricus